

Geografie

Brazilië 
 Alcântara (Maranhão), een gemeente en stad in de deelstaat Maranhão
 Alcântaras, een gemeente in de deelstaat Ceará

Filipijnen 
 Alcantara (Cebu), een gemeente in de provincie Cebu
 Alcantara (Romblon), een gemeente in de provincie Romblon

Italië 
 Alcantara (rivier), een rivier op Sicilië

Portugal 
 Alcântara (Lissabon), een freguesia van Lissabon

Spanje 
 Alcántara (Cáceres), een gemeente en stad in de provincie Cáceres

Andere 
 Alcantara (materiaal), een kunststof
 Alcantara (plant), een plantengeslacht